Barclaycard war ein Markenname folgender Banken und Bankniederlassungen:

 Barclays, britisches Kreditinstitut
 Barclays Bank Ireland, Tochtergesellschaft von Barclays PLC
 Barclays Bank (Deutschland), Niederlassung der Barclays Bank Ireland PLC
 Barclays Bank Delaware, Tochtergesellschaft von Barclays PLC